Соловьянка — название нескольких населённых пунктов:
 Соловьянка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Соловьянка — деревня в Нелидовском районе Тверской области.